Kadaka (Haapsalu), gehucht in de Estlandse gemeente Haapsalu
Kadaka (Kohila), gehucht in de Estlandse gemeente Kohila
Kadaka (Lääneranna), gehucht in de Estlandse gemeente Lääneranna
Kadaka (Rae), plaats in de Estlandse gemeente Rae
Kadaka (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn